Župnija Brezovica je lahko:

 Župnija Brezovica, Nadškofija Ljubljana
 Župnija Brezovica, od 1. januarja 2018 kot Podružnica Brezovica podrejena Župniji Hrpelje - Kozina, Škofija Koper